Abu al-Walid (en ), aussi appelé Abu al-Waleed, Abu al-Walid al-Ghamdi ou simplement Abu Walid, né en 1967 et mort le , est un moudjahid saoudien de la tribu Ghamid, qui opéra comme volontaire en Asie centrale, dans les Balkans et durant les .

Biographie 

Walid naît en 1967 dans la province d'Al Bahah, en Arabie saoudite.

Il commence son parcours de jihadiste en rejoignant l'Afghanistan en 1987 pour lutter contre les Soviétiques. Il se serait notamment entraîné au sein du Makth al Khadamat, créé par Abdullah Azzam pour former les volontaires arabes étrangers. 

Puis, il participe à des opérations en Bosnie-Herzégovine au début des années 1990 et combat lors de la guerre civile au Tadjikistan entre 1994 et 1995. Enfin, il gagne la Tchétchénie en 1995. 

Il aurait quitté Londres fin 1999 avec sa famille.

Assez populaire, il est promu émir des Moudjahid arabes en Tchétchénie après la mort d'Ibn al-Khattab, le . 

Selon le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB), Al-Walid aurait planifié plusieurs attentats en Russie, dont celui de Kaspiysk, au Daghestan, en .

De plus, le gouvernement russe l'accuse d'avoir perpétré des attaques terroristes sur des populations civiles. Certains le suspectent d'être un membre des services secrets saoudiens et des Frères musulmans ; d'autres le soupçonnent d'être un agent d'Al-Qaïda dans le Caucase. Ces accusations n'ont jamais été confirmées ou réfutées par le concerné.

Pourtant, le , le journal arabe Asharq Al-Awsat affirme qu'Al-Walid aurait encouragé le peuple irakien à se soulever contre l'occupant américain, alimentant les rumeurs sur ses liens supposés avec la nébuleuse terroriste.

Abu Al-Walid est mort le  dans des circonstances confuses. Selon le Kavkaz Center, il aurait été tué lors d'un raid aérien alors qu'il priait. Son décès a bien été  confirmé par les rebelles.

Abou Hafs al-Urduni lui succède à la tête du mouvement.

Notes et références

Bibliographie 
 

Personnalité des guerres de Tchétchénie
Personnalité saoudienne du XXe siècle
Personnalité saoudienne du XXIe siècle
Naissance en Arabie saoudite
Naissance en 1967
Décès en avril 2004
Nom de guerre
Seconde guerre de Tchétchénie
Membre d'une faction armée islamiste
Décès à 37 ans